Cukier palony – cukier, zwykle sacharoza, poddany obróbce termicznej po wcześniejszym zmieszaniu z wodą. Doprowadzając cukier do roztopienia uzyskać można lukier i karmel, który jest głównym składnikiem wielu słodyczy (cukierków) oraz służy nadawaniu smaku innym produktom spożywczym lub dekoracji. Poddając cukier po roztopieniu dłuższej obróbce termicznej (upaleniu) uzyskuje się cukier palony. Jest on używany do zabarwiania i nadawania aromatu niektórym produktom cukierniczym, takim jak pierniki, pierniczki, ciasta marchewkowe itp.

Cukiernictwo